Tiangong (天宫, kinesiska för det himmelska palatset) är Kinas tredje rymdstation. Den första delen av rymdstationen sköts upp i omloppsbana runt jorden, med en Chang Zheng 5B-raket, den 29 april 2021. 3 november 2022 färdigställdes rymdstationen i och med att den tredje och sista modulen, Mengtian, dockades vid rymdstationen.

Delar

Supportfarkoster 
Transport av Taikonauter (kinas benämning för rymdfarare) till och från rymdstationen görs med Shenzhou-farkoster. Utrustning, syre, vatten, bränsle och förnödenheter transporteras till rymdstationen med hjälp av obemannade Tianzhou-farkoster.

Referenser

Noter 

Tiangong
Kinas rymdprogram
Rymdstationer
WP:Projekt Kina
Rymdfartsåret 2021